FUSE OF LOVE – piąty album studyjny japońskiej piosenkarki Mai Kuraki, wydany 24 sierpnia 2005 roku. Album osiągnął 3 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 13 tygodni, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy. Album zdobył status złotej płyty.

Lista utworów 
Wszystkie słowa są autorstwa Mai Kuraki.

Notowania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na stronie artystki 
 Profil albumu na Oricon 

Albumy Mai Kuraki
Albumy muzyczne wydane w roku 2005